Походы Руси против Византии — ряд военных конфликтов между народом русь, позже Древнерусским государством и Византийской империей.

Период IX — X веков был временем территориальной экспансии народа русь и становления созданного им в 882 году государства Русь. Одной из основных причин экспансии на юг было стремление русов контролировать «путь из варяг в греки» и с ним прибыльную торговлю с богатейшей Византией. Одной из главных целей военных походов русов была столица Византийской империи — Константинополь (др.-русск. Царьград).

Список походов 

 Набег на крымский византийский город Сурож (Сугдею) на рубеже VIII—IX веков под предводительством князя Бравлина.

 Поход руси против Византии (830-е годы) — набег руси на Пафлагонию в правление императора Феофила. Русы разграбили город Амастриду и удалились.

 Поход руси против Византии 860 года — поход на Царьград. Хотя Царьград не был захвачен, русы увезли большую добычу. По летописи поход возглавляли киевские князья Аскольд и Дир.

 Русско-византийская война 907 года — легендарный поход на Царьград князя Олега. Согласно «Повести временных лет», успешный поход князя Олега на Царьград привел к подписанию мира в 907 году. В 911 году состоялось заключение выгодного для Руси торгового договора. 

 Русско-византийская война 941—944 годов — походы на Царьград князя Игоря. Во время первого похода войско русов потерпело неудачу на море, второй поход закончился подписанием мирного договора и данью от Византии.

 Русско-византийская война 970—971 годов — поход князя Святослава сначала в союзе с греками против Болгарии, а затем в союзе с болгарским царём Борисом II против Византии. Война окончилась уходом русских войск из Болгарии и гибелью Святослава от рук печенегов.

 Русско-византийская война 988 года — осада Корсуни в Крыму князем Владимиром. После захвата Корсуни последовало крещение русского народа.

 Поход руси против Византии 1024 года — самостоятельный негосударственный поход отряда русов под предводительством Хрисохира на остров Лемнос произошёл в смутную пору борьбы за власть на Руси. Все 800 участников похода погибли.

 Русско-византийская война 1043 года — нападение флота (400 кораблей) Ярослава Мудрого на Царьград. Закончился неудачей, часть флота погибла во время бури, часть сожжена греческим огнём.

См. также 
 Осады Константинополя

Источники 

 Г. Г. Литаврин. Византия и славяне. СПБ: Алетейя, 1999. ISBN 5-89329-110-7
 Из истории морских походов славян в VII—XII веках, К. В. Базилевич

Русско-византийские войны
Походы